Etzel peut désigner

Un prénom 
 Celui d'un personnage du film muet autrichien Le Jeune Medardus.

Littérature
 Etzel est le nom épique que porte le personnage d'Attila dans la Chanson des Nibelungen.

Un patronyme 
 Franz Etzel, un homme politique allemand, député de la première législature du Bundestag.
 Hermann Etzel, un homme politique allemand, député de la première législature du Bundestag.
 Michèle Etzel, une animatrice et productrice de télévision.
 Edward Etzel, un tireur sportif américain.
 João Etzel Filho, un  ancien arbitre brésilien de football.
 Günther von Etzel, un général de l'Armée impériale allemande qui participa à la Première Guerre mondiale.
 Karl Etzel, qui a dirigé la construction du Pont ferroviaire de la vallée de l'Enz et de la Gare centrale de Stuttgart.

Un lieu géographique 
 Le village d’Etzel, situé près de Friedeburg, dans l'Arrondissement de Wittmund en Allemagne.
 Le village d'Etzel, en Suisse, où eut lieu la bataille du même nom en 1439, ainsi que le nom de la Schlachtkapelle commémorant cette bataille.
 Un col routier suisse, situé à proximité du Mont-Etzel, dans le canton de Schwytz.

Une organisation 
 Une ancienne organisation armée sioniste en Palestine mandataire, Irgoun.

Voir aussi 
 Hetzel